Yanick Dubé (né le  à Gaspé, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien et allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joue toute sa carrière junior avec le Titan de Laval avec lequel il participe à deux reprises à la Coupe Memorial. Il connait sa meilleure saison junior en 1993-1994 alors qu'il récolte 165 points en 61 parties. Cette performance lui permet de remporter quelques trophées au terme de la saison. Il est aussi sélectionné à l'encan de 1994 de la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver.

Il fait ses débuts professionnels lors de la saison suivante en s'alignant avec le Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey. Il ne joue que brièvement en Amérique du Nord quittant pour l'Europe au terme de sa seconde saison dans la LAH. Depuis la saison 1996-1997, il joue professionnel en Suisse et en Allemagne généralement en seconde division.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1991-1992 ||Titan de Laval ||LHJMQ ||60 ||31 ||35 ||66 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Titan de Laval ||LHJMQ ||81 ||51 ||45 ||96 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993 ||Titan de Laval ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- || || || || ||
|-
|1993-1994 ||Titan de Laval ||LHJMQ ||61 ||71 ||94 ||165 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994 ||Titan de Laval ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- || || || || ||
|-
|1994-1995 ||Titan du Collège Français de Laval ||LHJMQ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||16 ||11 ||3 ||14 ||12
|-
|1994-1995 ||équipe Canada ||Intl. ||24 ||4 ||6 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||39 ||10 ||11 ||21 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1995-1996 ||Senators de l'Île-du-Prince-Édouard ||LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Aces de Cornwall ||LAH ||61 ||17 ||20 ||37 ||10 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1996-1997 ||HC Olten ||LNB ||41 ||44 ||31 ||75 ||36 ||3 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
|1997-1998 ||Genève-Servette HC ||LNB ||35 ||29 ||33 ||62 ||8 ||4 ||2 ||7 ||9 ||2
|-
|1998-1999 ||EC Bad Tölz ||2. Bundesliga ||37 ||27 ||31 ||58 ||6 ||12 ||7 ||16 ||23 ||0
|-
|1999-2000 ||EC Bad Tölz ||2. Bundesliga ||45 ||33 ||46 ||79 ||24 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2000-2001 ||EC Bad Tölz ||2. Bundesliga ||41 ||24 ||34 ||58 ||6 ||14 ||8 ||7 ||15 ||6
|-
|2001-2002 ||HC Olten ||LNB ||18 ||16 ||25 ||41 ||2 ||3 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2002-2003 ||EC Bad Tölz ||2. Bundesliga ||46 ||18 ||34 ||52 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2003-2004 ||HC Sierre ||LNB ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||37 ||30 ||33 ||63 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||44 ||27 ||39 ||66 ||8 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||ESC Moskitos Essen ||2. Bundesliga ||39 ||22 ||23 ||45 ||18 ||10 ||6 ||6 ||12 ||8
|-
|2006-2007 ||EC Bad Tölz ||Oberliga ||24 ||16 ||28 ||44 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Augsburger Panther ||DEL ||20 ||4 ||5 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||EC Bad Tölz ||Oberliga ||47 ||38 ||62 ||100 ||18 ||8 ||11 ||5 ||16 ||6
|-
|2008-2009 ||EC Bad Tölz ||2. Bundesliga ||26 ||13 ||19 ||32 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Wölfe Freiburg ||2. Bundesliga ||10 ||0 ||6 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||EC Bad Tölz ||Oberliga ||36 ||25 ||34 ||59 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||EC Bad Tölz ||Oberliga ||37 ||22 ||32 ||54 ||6 ||15 ||9 ||8 ||17 ||0
|-
|2012-2013 ||EC Bad Tölz ||Oberliga ||31 ||16 ||18 ||34 ||20 ||9 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
|2013-2014 ||EC Bad Tölz ||Oberliga || 35 || 14 || 22 || 36 || 26 || 10 || 3 || 6 || 9 || 4

Internationales 

|1994 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 5 || 5 || 10 || 10 ||align="left"| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Memorial
1994 : récipiendaire du trophée George Parsons
Ligue de hockey junior majeur du Québec
1994 : nommé dans la 1 équipe d'étoiles, récipiendaire du trophée Jean-Béliveau, récipiendaire du trophée Frank-J.-Selke et récipiendaire du trophée Paul-Dumont
Ligue canadienne de hockey
1994 : Meilleur état d'esprit de la Ligue canadienne de hockey

Notes et références 

Naissance en juin 1974
Naissance à Gaspé
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du Titan de Laval
Joueur du Titan du Collège Français de Laval
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EC Bad Tölz
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Sierre
Gagnant du trophée George-Parsons
Joueur du EHC Freiburg
Attaquant de hockey sur glace